Мужской турнир по водному поло на летних Олимпийских играх 2016 года прошёл с 6 по 20 августа. В соревновании приняли участие 12 команд, разбитых на 2 группы. Первая часть матчей предварительного раунда прошла в бассейне водного центра имени Марии Ленк, а заключительные матчи группового этапа и стадия плей-офф состоялись в Олимпийском водном центре. Действующими олимпийскими чемпионами являлись ватерполисты Хорватии.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал за 5-8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Расписание матчей  на сайте FINA
 Водное поло  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016